Condylognatha — монофилетический надотряд насекомых клады Paraneoptera. Включает в себя отряды Полужесткокрылых и трипсов. Является сестренней кладой надотряда .

Филогения 
Полужесткокрылые и трипсы являются сестренными кладами, составляющие надотряд Condylognatha.

Полужесткокрылые 

Полужесткокрылые (Hemiptera) — отряд насекомых, насчитывающий около 50000-80000 видов цикад, тли, fulgoroidea, цикадок, настоящих щитников, клопов-паразитов и т. д. Размер составляет от 1 миллиметра до 15 сантиметров. Имеют общее расположение сосущих частей рта.

Трипсы 

Отряд трипсов насчитывает около 5500 видов, классифицированных в двух подотрядах, отличающихся яйцекладом. Terebrantia имеют хорошо развитый конический яйцеклад, а phlaeothripidae нет, вместо этого брюшко вытягивается в форме трубки.

Примечания